Quaderno – oggetto di cancelleria
 Quaderno scolastico – lo stesso, ma usato nella scuola
 Olivetti Quaderno – computer portatile 
 Quaderno San Martín – raccolta poetica scritta di Jorge Luis Borges

Pagine correlate 
 Quaderni (disambigua)